Alexander Hume-Campbell (hrabia)
 Alexander Hume-Campbell (1708–1760)